Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il  Fussballclub Basel 1893  nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Maglie e sponsor

Organigramma societario

Staff tecnico

Rosa

Rosa Promotion League 
Rosa della squadra a fine stagione.

Note 

2015-2016